Соревнования по футболу на XVII летней Универсиаде в Буффало (США) прошли с 7 по 18 июля 1993 года.

В турнире приняли участие 16 команд, распределённые на предварительном этапе на 4 группы по 4 команды. В каждой из групп команды сыграли друг с другом по одному матчу. Две лучшие команды из каждой группы продолжили борьбу за места с 1 по 8 по системе плей-офф. Команды, занявшие 3 и 4 места в группах, разыграли места с 9 по 16.

Сборная России по футболу была сформирована на базе футбольного клуба высшей лиги «КАМАЗ» Набережные Челны: в составе сборной был только один «легионер» из другого клуба – Рустем Хузин из казанского «Рубина».

Медалисты

Составы 

Россия: вратари – Захарчук, Нигматуллин; защитники – Варламов, Гайнуллин, Клонцак, Синёв, Хузин, Цаплюк; полузащитники – Бабенко; Евдокимов, Ильин, Ковалёв, Куракин, Миленин; нападающие – Дурнев, Мастров, Панченко, Тухватуллин; гл. тренер Валерий Четверик.

Групповой этап 
Результаты матчей группового этапа не известны — только финальная расстановка команд.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

За 9-16 места

За 13-16 места

За 1-8 места

За 5-8 места

Финальная расстановка

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира и список медалистов с сайта следующей Универсиады в Фукуоке
 Результаты турнира на портале RSSSF

Летняя Универсиада 1993
Футбол на летних Универсиадах
1993 год в футболе
Универсиада